Alfonso I delle Asturie (705 circa–757)
Alfonso II delle Asturie (759–842)
Alfonso III delle Asturie (848 circa–910)